Джин Хилл (; 15 ноября 1946 года, Балтимор, Мэриленд, США — 24 октября 1984 года, там же) — американская модель и актриса. Известна своим участием в фильмах Джона Уотерса.

Биография 
Джин Хилл родилась Балтиморе, штат Мэриленд, в семье медсестры и санинспектора. В 1965 году окончила старшую школу Фредерика Дугласа, также училась в Балтиморском колледже, а позднее получила степень бакалавра в Государственном торговом университете. Хилл работала тьютором в 181 школе Балтимора для детей с ограниченными возможностями.

В конце семидесятых годов неординарный режиссёр Джон Уотерс ищет на роль в своем новом фильме «Жизнь в отчаянии» полную афро-американку. Привратник Уотерса знакомит его со своей подругой Джин Хилл. Так она попадает в каст фильма, а позднее и в труппу постоянных актёров Уотерса — «Dreamland». Позже, в своей книге «Shock Value» Уотерс напишет: «Моя мечта осуществилась тогда — четыреста фунтов настоящего таланта». Параллельно Джин участвует в местном театре, а также помогает в разработке костюмов для актёров.

Благодаря дружбе с актрисой Эдит Мэсси становится гей-иконой. Активно выступала в качестве защитницы прав ЛГБТ-сообщества и была сторонницей узаконивания однополых браков.

Джин Хилл скончалась 21 августа 2013 года в Балтиморе от почечной недостаточности.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от почечной недостаточности
Киноактрисы США
Выпускники Государственного университета Коппина